Sune Andersson kan syfta på:

Sune Andersson (fiktiv person)
Sune Andersson (fotbollsspelare)
 Sune Andersson – pseudonym för författaren bakom boken Anfall mot Sverige